

Toponyme 

 Cernon, commune française du Jura.
 Cernon, commune française de la Marne.

Autres 
 Le Cernon, rivière.